Erziehung oder lateinisch abgeleitet Edukation steht für:
 Erziehung als Personalisation, Sozialisation und Enkulturation junger Menschen
 Verkehrserziehung als Erziehung durch, beim, zur (angemessenen) Verkehrsteilnahme
 Patientenedukation, gezielte psychologische sowie pädagogische Maßnahmen, um Patienten und deren Angehörige bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützen
 Reberziehung im Weinbau
 Kronenerziehung im Obstbau

Siehe auch:
 Die Erziehung, Zeitschrift
 Erzieher
 Zucht (Begriffsklärung)